Восточный Курдистан () или Иранский Курдистан () — неофициальное наименование части Ирана, населённой преимущественно курдами. Территория граничит с Ираком и Турцией, охватывает останы Курдистан, Западный Азербайджан, Керманшах, Илам, Лурестан, Хамадан и т.д.

См. также 
 Курдистан
 Курды в Иране
 Иракский Курдистан
 Сирийский Курдистан
 Турецкий Курдистан
 Мехабадская республика
 Ардаланское ханство

Ссылки 
 Kurds and Kurdistan, Encyclopaedia of Islam.
 Ethnic groups and the state : Azaris, Kurds and Baluch of Iran , by R. Farzanfar, PhD Dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Political Science, 1992.
 Iran’s Challenges from Within: An Overview of Ethno-Sectarian Unrest by Chris Zambelis
 PJAK Intensifies Its Struggle for Iranian Kurdistan  by Chris Zambelis.
 M. Rubin, Are Kurds a pariah minority? , Journal of Social Research, pp. 25-28, Spring 2003.
 Human rights Watch 
 Amnesty International
 Status of the Kurds in Iranian Kurdistan 
 Firing squad on the Kurds in Iranian Kurdistan
 The tragedy of being Kurd in Iran , by Ali Reza Nourizadeh.
 
 Kavan’s Photography about Kurdistan 
 KURDISTANICA.com
 Kurdish Academy of Language KAL

География Ирана
Иранский Курдистан
Регионы Ирана